Sears har flere betydninger:

Sears Roebuck – international amerikansk varehuskæde
Sears Tower – USA's højeste kontorbygning